Born to Be a Star (« né(e) pour être une étoile » en anglais) peut faire référence à :
Born to Be a Star (2004), compilation de la chanteuse Jolin Tsai ;
Born to Be a Star (2010), film pornographique américain ;
Bucky Larson : Born to Be a Star (2011), film américain de  Tom Brady.